Łukowa heißen folgende Ortschaften in Polen:

 Łukowa (Chęciny), Dorf im Powiat Kielecki der Woiwodschaft Heiligkreuz; siehe Gmina Chęciny
 Łukowa (Nowa Sarzyna), Ortschaft in der Woiwodschaft Karpatenvorland, Polen
 Łukowa (Powiat Biłgorajski), Dorf und Gemeindesitz im Powiat Biłgorajski der Woiwodschaft Lublin